Lammassaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Lammassaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,77, long 24,48),  (7 ha)
 Fårholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,21, long 25,00), 
 Lammussaari,  (2 ha)
 Lammö, Nyland,  (15 ha)
 Lammassaari (ö i Kymmenedalen, lat 60,42, long 26,74),  (12 ha)
 Lammassaari (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn,  (2 ha)
 Lammassaari (ö i Jämsä, Kuorevesi, Kerteselkä),  (2 ha)
 Lammassaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,38, long 29,17),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Österbotten), Kyrönmaa,  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,37, long 24,51),  (5 ha)
 Lammassaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,22, long 23,77),  (4 ha)
 Lammassaari (ö i Kuhmois, Pitkävesi),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Kuhmois, Isojärvi),  (2 ha)
 Lammassaari (ö i Kuhmois, Päijänne, Malammainen),  (12 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Österbotten, Seinäjoki),  (8 ha)
 Lammassaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,37, long 24,33),  (5 ha)
 Lammassaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,02, long 24,82),  (5 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Brahestad),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,33, long 25,27),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,15, long 26,42),  (21 ha)
 Lammassaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,20, long 24,56),  (25 ha)
 Lammassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,51, long 25,89),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 26,65),  (2 ha)
 Lammassaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,52, long 27,96),  (2 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,28, long 28,14),  (18 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,60, long 27,91),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,83, long 29,92),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,70, long 28,60),  (19 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,69, long 28,93),  (14 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,60, long 29,06),  (7 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,25, long 30,76),  (2 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,66, long 30,91),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 31,27),  (8 ha)
 Lammassaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,15, long 28,52),  (4 ha)
 Lammassaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,06, long 29,17),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,13, long 29,34),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,12, long 29,99), 
 Lammassaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,87, long 25,47), 
 Lammassaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta,  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Ylivieska),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,56, long 27,42),  (4 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Lammassaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,44, long 27,43),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,33, long 27,58),  (4 ha)
 Lammassaari (ö i Egentliga Finland, Salo, lat 60,11, long 23,15),  (2 ha)
 Lammassaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,52, long 24,78),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,45, long 25,29),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,24, long 23,83),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,88, long 23,95),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,06, long 25,16), 
 Lammassaari (ö i Mellersta Österbotten, Kaustby, lat 63,38, long 24,77),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Egentliga Tavastland, Forssa),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,09, long 24,05),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,12, long 27,75), 
 Lammassaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 66,12, long 24,89),  (5 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,68, long 27,15),  (4 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,99, long 26,64),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 66,17, long 25,39),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,32, long 25,37), 
 Lammassaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,83, long 26,45),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,93, long 28,78),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,32, long 26,55),  (38 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,61, long 25,94),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,37, long 26,71),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 64,80, long 26,28),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,30, long 27,86),  (13 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,04, long 27,16),  (6 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,79, long 28,49),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,60, long 25,59),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,51, long 25,91), 
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 29,54),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,84, long 29,59),  (4 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,36, long 27,80),  (6 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,00, long 29,56),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,33, long 30,84),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 67,44, long 26,58),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,07, long 28,93), 
 Lammassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 60,96, long 25,83),  (2 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,96, long 30,75),  (5,1 km²)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,71, long 29,34), 
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 28,65),  (4 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,21, long 28,81),  (5 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,28, long 28,93),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,33, long 23,31),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,56, long 23,31),  (6 ha)
 Lammassaari (ö i Egentliga Finland, Åbo),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Egentliga Finland, Salo, lat 60,37, long 23,10), 
 Lammassaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,12, long 24,67),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Keuru, Pohjoisjärvi),  (4 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,47, long 27,29), 
 Lammassaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,58, long 27,34),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,68, long 27,52),  (0 ha)
 Rousunmatala och Lammassaari,  (81 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Tornedalen, lat 66,38, long 23,70),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,14, long 29,25),  (2 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,91, long 29,78),  (10 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,21, long 28,71), 
 Lammassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,67, long 25,67),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,67, long 25,99),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 27,92),  (69 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 28,08), 
 Lammassaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,34, long 28,48),  (6 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,15, long 28,41),  (7 ha)
 Lammassaari (ö i Egentliga Finland, Salo, lat 60,29, long 23,66),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,41, long 23,89),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 29,25),  (60 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,58, long 29,72), 
 Lammassaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,77, long 29,93),  (10 ha)
 Lammassaari (ö i Somero, Egentliga Finland),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,83, long 26,59),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,03, long 29,61),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,92, long 29,63),  (11 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,03, long 29,72),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,31, long 27,35), 
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,16, long 29,65),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,36, long 29,81),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,52, long 29,29),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,40, long 29,54),  (5 ha)
 Lammassaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,63, long 23,63),  (8 ha)
 Lammassaari (ö i Karstula, Enonjärvi),  (6 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,01, long 23,59),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,96, long 26,85),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,06, long 26,97), 
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,82, long 28,50),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Pihtipudas),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,91, long 27,04),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,88, long 27,34),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,05, long 27,60),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,06, long 28,34),  (3 ha)
 Lammassaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 28,51),  (7 ha)
 Lammassaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,32, long 29,05), 
 Lammassaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,25, long 24,03),  (7 ha)
 Lammassaari (ö i Keuru, Pihlajavesi),  (0 ha)
 Alören (ö i Finland, Mellersta Österbotten), Karleby,  (11 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,81, long 27,88),  (2 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,32, long 23,36),  (0 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,07, long 27,12), 
 Lammassaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,13, long 28,71), 

Robotskapade Finlandförgreningar